Tikal kan syfta på:
 Tikal (spel)

Guatemala 

 Tikal (ort i Guatemala), Petén, Municipio de Flores, 
 Tikal nationalpark, nationalpark
 Tikal, fornlämning, Petén, Municipio de Flores, 
 Tikal River, vattendrag,